Čejka může být:

 Čejka (rod) – Vanellus, rod ptáků z čeledi kulíkovitých (například čejka chocholatá)

příjmení osob
 Alex Čejka (1970) – německo-český golfista
 František Čejka (1920–2008) – československý fotbalista, obránce a fotbalový trenér
 Gustav Čejka (1927–2010) – český kněz a teolog
 Jan Čejka (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Čejka (1936–2022) – český herec
 Jaroslav Čejka (spisovatel) (1943) – básník, prozaik, dramatik a žurnalista
 Jiří Čejka – více osobností, viz rozcestník
 Jitka Čejková (1945) – česká vědkyně v oblasti histologie a oftamologie
 Josef Čejka (1812–1862) – český a rakouský lékař a politik
 Mahulena Čejková (1936) – lékařka, poslankyně OF a synodní kurátorka ČCE
 Marek Čejka (1975) – český politolog a právník
 Miloslav Čejka – český fotograf
 Mirek Čejka (1929–2017) – český lingvista, bohemista, sinolog, editor, překladatel, pedagog
 Mirka Čejková (1962) – česká televizní redaktorka a moderátorka
 Petr Čejka (1964–2019) – český zpěvák (Čejka Band)
 Petr Čejka (Karamel) (* 2. března 1952) – český zpěvák hudební skupina Karamel
 Theodor Čejka (1878–1957) – český esperantista

podobná slova
 čajka

Externí odkazy